Bart van Hintum (Oss, 16 januari 1987) is een Nederlands betaald voetballer die bij voorkeur als verdediger speelt.

Biografie 
Van Hintum tekende in juni 2016 een contract tot medio 2018 bij Gaziantepspor, dat hem transfervrij inlijfde nadat zijn verbintenis bij PEC Zwolle was afgelopen. Een jaar later kwam hij echter alweer naar Nederland, waar hij vanaf het seizoen 2017/18 uit zal komen voor Heracles Almelo. In 2019 ging hij voor twee seizoenen transfervrij naar FC Groningen. In maart 2021 verlengde hij zijn contract tot medio 2022. In maart 2022 werd bekendgemaakt dat FC Groningen aan het eind seizoen afscheid neemt van Van Hintum. Kort daarna tekende hij voor een tweede periode bij PEC Zwolle. Hij ondertekende een contract voor een seizoen met een optie om een seizoen te verlengen.

Carrièrestatistieken

Erelijst

Met  PEC Zwolle

Zie ook
 Lijst van spelers van TOP Oss
 Lijst van spelers van FC Dordrecht
 Lijst van spelers van PEC Zwolle
 Lijst van spelers van Heracles Almelo
 Lijst van spelers van FC Groningen

Externe link
  Profiel en statistieken van Bart van Hintum op transfermarkt.nl

Nederlands voetballer